Иракская премьер лига 2013/14 () — 40-й сезон чемпионата Ирака по футболу. Чемпионский титул защищал клуб «Аль-Шорта». Сезон начался 29 октября 2013 года. Из-за осложнившейся внутренней обстановки в стране чемпионат не был доигран. Чемпионом был провозглашён клуб «Аль-Шорта», лидировавший на момент остановки чемпионата 18 июня 2014 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Потуровая турнирная таблица 

Источник данных: fifa.com

Календарь игр

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Ирака на сайте goalzz.com
 Чемпионат Ирака на сайте soccerway.com

2012/2013
Ирак
Спорт в Ираке в 2013 году
2014 год в Ираке